

Niemcy 
 Birkenau – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße

Polska  
Dawne niemieckie nazwy miejscowości:
 Brzezinka (Gliwice)
 Brzezinka (powiat oświęcimski)
 Niewiadom

Zobacz też 
 Auschwitz-Birkenau